«Зеркало» () — американский кинофильм.

Сюжет 
Миссис Перилли со своей подругой Эмелин убираются в доме. В него должны приехать новые владельцы. Подруги находят старое зеркало. Эмелин хочет взять его в свою антикварную лавку. Эмелин обнаруживает ещё и книгу оккультных заклинаний и дневник Мэри Уиверворт, которая жила в этом доме много лет назад и была убита собственной сестрой…

В ролях 
 Карен Блэк — Сьюзан Гордон
 Ивонн де Карло — Эмелин
 Уильям Сэндерсон — мистер Везе
 Рейнбоу Харвест — Меган Гордон
 Кристин Даттило — Никки Чендлер
 Рики Полл Голдин — Рон
 Чарли Спрэдлинг — Шарлин Кейн
 Том Бреснахэн — Джефф
 Дорит Соер — Ким
 Энн Хирн — миссис Перлили

Интересные факты 
 Были сняты продолжения фильма «Зеркало, зеркало 2: Танец ворона» и «Зеркало, зеркало 3: Подглядывающий».

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1990 года
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о демонах
Фильмы о привидениях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях